Мишкинский район — муниципальное образование в России:

 Мишкинский район (Башкортостан)
 Мишкинский район (Курганская область)